Die Abkürzung AnwBl steht für
 die deutsche Fachzeitschrift Anwaltsblatt
 die Fachzeitschrift Österreichisches Anwaltsblatt

ANWBL